Ел Порвенир Дос има више значења:

 Ел Порвенир Дос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир Дос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир Дос, Ла Тринидад (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Порвенир Дос, Хуан Гарсија (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Порвенир Дос, Роберто Маркез (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику